Facundo Bagnis era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Illja Marčenko ha sconfitto Andy Murray con il punteggio di 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Andy Murray (finale)
  Federico Gaio (semifinale)
  Mohamed Safwat (secondo turno)
  Lorenzo Giustino (quarti di finale)

  Martin Kližan (primo turno)
  Blaž Rola (quarti di finale)
  Filip Horanský (secondo turno)
  Dmitry Popko (secondo turno)

Qualificati 

  Giovanni Fonio (primo turno)
  Fabrizio Ornago (primo turno)

  Jelle Sels (primo turno)
  Tim van Rijthoven (secondo turno)

Wildcard 

  Adrian Andreev (primo turno)
  Andy Murray (finale)

  Luca Vanni (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Biella Challenger Indoor I 2021